Nemocnice Motol může označovat:
 Fakultní nemocnice v Motole
 Nemocnice Motol (stanice metra) – stanice linky A v Praze
 Nemocnice Motol (seriál) – dokureality televize Prima (2016)